Jako bitva na řece Trebia se označuje více bitev:

 Bitva na řece Trebia (antika), bitva v prosinci 218 př. n. l. v rámci punských válek
 Bitva na řece Trebia (1799), mezi 17. a 19. červnem 1799, jedna z bitev druhé koaliční války